DAE steht für:
 Digitale Agenda für Europa 2020, ein Programm der Europäischen Union zur Informations- und Kommunikationstechnik
 Digital Audio Extraction, digitale Extraktion von Audiodaten von typischerweise optischen Medien
 Digidesign Audio Engine, ein in Pro Tools integriertes Betriebssystem zur Verarbeitung von Audiodaten
 differential-algebraische Gleichung in der Mathematik
 digital asset exchange, Dateiendung des Datenaustauschformats Collada
 Dynamisches Abstreifelement in Stanzwerkzeugen
 Deutsche Arktische Expedition
 Deutsche Atlantische Expedition
 Dubai Aerospace Enterprise, eine Flugzeugleasingunternehmen des Emirats Dubai
 Druckausgleichselement, siehe Druckausgleich

Siehe auch:
 DÄ
 Dae

DAE